

Italia

Lombardia
Chiesa dei Santi Sette Fratelli Martiri – a Pomponesco (MN) 
Chiesa dei Santi Sette Fratelli Martiri – a Ranica (BG)